У́рош Ни́колич (; ) — сербский футболист, нападающий клуба «Воеводина».

Клубная карьера 
Воспитанник школы белградского «Партизана», профессиональную карьеру начал в венгерском клубе «Видеотон», где однако не смог закрепиться в основе и играл преимущественно за вторую команду. Вторую половину 2013 года право в аренде в клубе «Академия Пушкаша». В начале 2015 вернулся в Сербию, став игроком «Ягодины».

Летом 2016 года подписал контракт с минским «Динамо». 13 августа дебютировал в Высшей лиге в матче против солигорского «Шахтёра».

В декабре 2018 года подписал контракт на 4,5 года с израильским «Маккаби». Он появлялся на поле лишь изредка, покинув клуб в октябре 2021 года.

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата Венгрии: 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка венгерской лиги: 2012
 Серебряный призёр Чемпионата Белоруссии: 2017
 Бронзовый призёр Чемпионата Белоруссии: 2016, 2018
 Чемпион Израиля: 2019, 2020
 Обладатель Кубка Тото: 2019, 2020

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Академия Пушкаша»
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив